Rafaela puede referirse a:

En Argentina 
 Rafaela, ciudad en la provincia de Santa Fe;
Aglomeración Rafaela, conjunto de ciudades satélite alrededor de Rafaela;
Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, más conocido como Atlético Rafaela y a veces llamado simplemente Rafaela, club social y equipo de fútbol de la ciudad de Rafaela;
Estación Rafaela (Mitre), estación del ferrocarril Mitre ubicada en la ciudad de Rafaela;
Autódromo Ciudad de Rafaela, uno de los circuitos más antiguos del automovilismo argentino, ubicado en la ciudad de Rafaela.

Ficción 
 Rafaela (novela) (2002), de la escritora argentina Mariana Furiasse;
 Rafaela (telenovela de 1977), venezolana, producida por Venevisión;
 Rafaela (telenovela de 2011), mexicana, producida por Nathalie Lartilleux y protagonizada por Scarlet Ortiz, versión de la telenovela venezolana del mismo nombre.

Nombre 
 
 Rafaela (nombre)

Personas 
 María Teresa Rafaela de Borbón (1726-1746), infanta de España y Delfina de Francia;
 Rafaela Aparicio, de nombre real Rafaela Díaz Valiente, actriz teatral y cinematográfica española;
 Rafaela Bezanilla Bezanilla, primera dama de Chile entre 1830 y 1831.
 Raffaella Camet, voleibolista peruana;
 Raffaella Carrà, de nombre real Raffaella Roberta Pelloni, cantante, bailarina, actriz, presentadora y autora italiana de programas de televisión;
 Rafaela López Aguado de Rayón, heroína de la Independencia de México;
 Rafaela Mandelli, actriz brasilera de teatro, cine y televisión; 
 Rafaela Ottiano, actriz estadounidense de origen italiano que trabajó cine y teatro;
 Rafaela Rodríguez (1890-1970), actriz española;
 Rafaela Romero, abogada y política del País Vasco, España;
 Rafaela Suárez Solórzano, primera mujer en ocupar un cargo de poder en el Gobierno Federal de la Ciudad de México;
 Rafaela de Vera Mujica y López Pintado, virreina del Río de la Plata;
 Rafaela Ybarra de Vilallonga, beata española, fundadora de la Congregación de los Santos.
 Santa Rafaela María, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.